Lorius ist der Familienname von: 
 Claude Lorius (* 1932), französischer Glaziologe

Sonstiges:
 Mount Lorius, nach Claude Lorius benannter Berg im Viktorialand, Antarktika
 Breitschwanzloris, Gattung der Eigentlichen Papageien